Ду́шан Вла́хович (; ) — сербский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Сербии.

Клубная карьера 
Влахович родился 28 января 2000 года в Белграде. В детстве играл в не самой известной футбольной школе города — «Альтина». Позже были ОФК и один матч в составе «Црвены звезды». Красно-белую команду нападающий сменил на её злейшего врага — «Партизан».

«Партизан» 

В академии чёрно-белых Влахович отлично проявил себя. Всего через год после перехода в «Партизан» он подписал первый профессиональный контракт — в тот момент форварду было всего 15 лет. В начале 2016 года, когда Душану исполнилось 16, он стал тренироваться с главной командой. Его стремление к голам отмечал тогдашний тренер «Партизана» Иван Томич. Специалист сравнил юнца с легендой «Милана» Филиппо Индзаги.

Влахович стал самым молодым футболистом в истории «Партизана». Позднее нападающий стал самым молодым футболистом, забивавшим за «Партизан» (отправил мяч в ворота «Радника», когда ему было 16 лет и 3 месяца), и самым молодым игроком в истории «Вечного дерби» с «Црвеной звездой».

За два года в одной из лучших команд Сербии Влахович привлёк внимание нескольких европейских клубов, таких как «Андерлехт», «Арсенал» и «Ювентус». В 2017 году авторитетный портал goal.com включил серба в список топ-50 мировых талантов, родившихся после 1 января 1998 года.

«Партизан» отклонил все предложения, но летом 2017 года молодой нападающий всё же договорился о предварительном контракте с «Фиорентиной», чем вызвал недовольство руководства чёрно-белых. Влаховича не отпустили в Италию, и он продолжил тренироваться с «Партизаном» до своего 18-летия.

«Фиорентина» 
В начале июля 2018 года Влахович подписал контракт с итальянским клубом «Фиорентина» до 30 июня 2023 года. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Из-за административных норм он не мог играть до 1 июля 2018 года.

В сезоне 2019/20 Влахович был «де-факто» включён в первую команду. 18 августа 2019 года Влахович забил свои первые мячи за «Фиорентину», одержав победу со счётом 3:1 над «Монцей» в Кубке Италии. 10 ноября он забил свои первые мячи в лиге в выездном матче, где «Фиорентина» потерпела поражение со счётом 5:2 против «Кальяри».

В сезоне 2020/21 Влахович стал чаще попадать в стартовый состав, особенно после прихода Чезаре Пранделли. 22 декабря 2020 года он забил мяч в гостевой победе в Турине над «Ювентусом» 3:0, что ознаменовало первую победу на родине «Бьянконери» после 12 лет. Нападающий закончил сезон 2020/21 с 21 забитыми мячами в активе, завоевав титул Лучшего молодого игрока Серии А.

Влахович начал сезон 2021/22, сделав дубль в победном матче со счётом 4:0 над «Козенцой» в Кубке Италии. 31 октября 2021 года он сделал ещё один хет-трик, на этот раз в победном матче со счётом 3:0 над «Специей». 19 декабря 2021 года Влахович забил свой 33-й мяч в Серии А за календарный год, также он стал единственным игроком наряду с Криштиану Роналду в 2020 году, кому покорилась такая отметка в Серии А.

«Ювентус» 
28 января 2022 года, в день своего 22-летия, Влахович подписал с «Ювентусом» четырёхлетний контракт. Сумма сделки составила 70 миллионов евро, а также 10 миллионов евро бонусами за достижение определённых результатов. 6 февраля 2022 года Душан дебютировал за новую команду в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:0) и на 13-й минуте забил свой первый мяч за «Ювентус». 22 февраля 2022 года дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Вильярреала» (1:1), где серб забил мяч на 32-й секунде после паса Данило.

В июле 2022 года сменил свой номер с «7» на «9». В первом матче итальянской Серии А 2022/2023 против «Сассуоло» отличился дублем.

Статистика

Достижения 
 «Партизан»
 Обладатель Кубка Сербии: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Партизана»

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Ювентус»